Edwards County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Edwards County, Illinois 
 Edwards County, Kansas 
 Edwards County, Texas